Stanisław Bukowski (1904–1979) – inżynier, konserwator zabytków
 Stanisław Bukowski (1898–1976) – polski dziennikarz, działacz
 Stanisław Bukowski (1923–2002) – polski narciarz, uczestnik olimpiad z 1948 oraz 1956
 Stanisław Bukowski – burmistrz Bydgoszczy w latach 1807–1812